Andrij Portnow (ur. 1973) – ukraiński polityk, deputowany Rady Najwyższej
 Andrij Portnow (ur. 1979) – ukraiński historyk i publicysta